Марк Тремонти () — американский гитарист и вокалист, известен как участник групп Creed и Alter Bridge, при этом являясь одним из основателей обеих групп. На протяжении своей карьеры он также работал со многими другими музыкантами и в данный момент работает над своим сольным проектом.

Со времен участия в Creed, Тремонти стал широко известен своими способностями в написании песен и техническим мастерством и был награждён несколькими наградами, в число которых входит Грэмми за сингл «With Arms Wide Open.» В течение трех лет подряд журнал Guitar World выбирал его в качестве «гитариста года». В 2011 году Total Guitar включил его в список величайших хэви-метал-гитаристов. На данный момент Марк продолжает играть в составе и Creed, и Alter Bridge, а также завершил работу над четырьмя сольными альбомами.

Дискография 
Creed
 My Own Prison (1997)
 Human Clay (1999)
 Weathered (2001)
 Greatest Hits (2004)
 Full Circle (2009)
 Creed Live (2009)

Alter Bridge
 One Day Remains (2004)
 Blackbird (2007)
 Live from Amsterdam (2009)
 AB III (2010)
 Live at Wembley (2012)
 Fortress (2013)
 The Last Hero (2016)
 Walk The Sky (2019)

Соло
 All I Was (2012)
 Cauterize (2015)
 Dust (2016)
 A Dying Machine (2018)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Alter Bridge
 

Соло-гитаристы
Хеви-метал-гитаристы США